De Bulgaarse voetbalclub PFK Loedogorets speelt sinds 2012 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt PFK Loedogorets

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Bulgarije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

PFK Loedogorets
PFK Loedogorets